Plaats in Indonesië
 Sidakaton (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sidakaton (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java